Mimesis – casa editrice italiana
 Mimesis – disco del gruppo musicale End of You
 Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale – saggio di Erich Auerbach